Лефкорт-колониал-билдинг () — 45-этажное офисное здание, расположенное в Мидтауне Манхэттена, в г. Нью-Йорке. Построено по заказу известного предпринимателя Абрахама Э. Лефкорта ().

Здание в стиле ар-деко находится по адресу Мэдисон-авеню, д. 295, на углу с Восточной 41-й улицей. Строительство было завершено в 1930 году. Проект небоскрёба был разработан архитектурными бюро Charles F. Moyer Company и Bark & Djorup.

Примечания

Ссылки 
 
 Lefcourt Colonial Building at Emporis

Мидтаун
Небоскрёбы Манхэттена
Архитектура ар-деко в Нью-Йорке